Glauco (, originariamente "resplandeciente", "reluciente", "brillante", así en Homero,  y posteriormente "azul grisáceo" o "verde azulado", es un nombre griego. En griego moderno se escribe γλαυκός (glafkos). Puede referirse a:

Personajes de la mitología griega
Glauco, un dios marino hijo de Poseidón y de la náyade Nais o de Nereo y Doris.
Glauco, rey corintio legendario, hijo de Sísifo y Mérope, que se casó con Eurímede y tuvo con ella al famoso Belerofonte y a las delíades. Afrodita se enojó con él porque no permitía que sus yeguas se emparejaran, por lo que la diosa hizo que sus mismos caballos enloquecieran y lo mataran durante una carrera.
Glauco, legendario capitán licio de la Guerra de Troya, hijo de Hipóloco y bisnieto del anterior Glauco. Participó en la guerra de Troya como parte del ejército licio que apoyaba a Príamo. En una ocasión en que se encontró a Diomedes ambos recordaron cómo sus antepasados hicieron un pacto de hospitalidad, por lo que intercambiaron sus armaduras (la de Glauco era de oro y la de Diomedes de bronce) y juraron no enfrentarse en el campo de batalla. Sin embargo, Glauco murió poco después a manos de Áyax.
Glauco, príncipe legendario de Creta, hijo de Minos y Creta o Pasífae, que no dejó partir al vidente Poliido hacia Argos hasta que no enseñara a Glauco el arte de la adivinación. Poliido lo hizo así, pero cuando estaba a punto de embarcar, le dijo a Glauco que escupiera en su boca y, de esta forma, el hijo de Minos olvidó todo lo que había aprendido. Siendo un niño, Glauco se ahogó dentro de un tonel de miel en el que cayó mientras cazaba un ratón, pero Asclepio o el mismo Poliido le devolvió la vida.
Glauco, uno de los hijos de Príamo
Glauco, rey de Mesenia, hijo y sucesor de Épito, que había recuperado el reino después de la usurpación de los heráclidas. Tuvo un hijo llamado Istmio, creando así una sucesión hereditaria sin sobresaltos en el trono mesenio.
Glauco, uno de los panes, hijo por tanto del dios Pan, que acompañó a Dioniso en su campaña contra la India.
Glauco, noble de Duliquio, uno de los pretendientes de Penélope
Glauco, un troyano cuya vida salvaron Odiseo y Menelao durante el saqueo de Troya por ser hijo de Antenor.
Glauco, hijo de Areto y Laobia que junto con sus hermanos y su padre se enfrentó a Dioniso cuando el dios marchaba hacia la India.
Glauco, uno de los dolonianos a los que mató Jasón cuando los argonautas desembarcaron en su país.

Personajes históricos
Glauco de Caristo, atleta griego.
Glauco de Regio, autor de un tratado sobre poetas y músicos de la antigua Grecia.
Glauco de Quíos (ca. siglo VII a. C.), escultor a quien se atribuye la invención de la soldadura de hierro.
Glaucos de Argos, escultor.
Glauco, autor de un tratado sobre la historia de Arabia.
Glauco de Samos, gramático, autor de un tratado sobre acentos y prosodia griegas.
Glauco, hierofante de los Misterios de Eleusis.
Glauco, profesor de Basilides en el siglo II.
Apolonio Glauco, físico romano del siglo II d. C.
Glafkos Klerides, expresidente de Chipre.

Notas

Enlaces externos 

 Textos sobre personajes llamados Glauco, en el Proyecto Perseus.